Amport steht für:
 Amport (Hampshire), Dorf und Gemeinde im englischen Borough Test Valley
Personen:
 Christian Amport (1540–1590), Schweizer evangelisch-reformierter Geistlicher und Hochschullehrer
 Jakob Amport (1580–1636), Schweizer evangelischer Theologe und Rektor einer Universität